Nicolas Jarry puede referirse a:

 Nicolás Jarry, tenista chileno.
 Nicolas Jarry, calígrafo y músico francés.